Орлеанската дева може да се отнася за:
 Жана д'Арк (1412-1431), френска национална героиня
 Орлеанската дева (Волтер), поема
 Орлеанската дева (Пьотър Чайковски), опера
 Орлеанската дева (Фридрих Шилер), пиеса